Partido Whig (Reino Unido), ou Whigs — partido político britânico entre os séculos XVII a XIX, modernamente os Liberais.
Partido Whig (Estados Unidos), ou Whigs — maior partido deste país entre 1834–1856.
Modern Whig Party — pequeno partido dos Estados Unidos que tentou suceder o antigo Partido Whig. Operou de 2009 até 2019.
Partido True Whig — partido da Libéria que dominou a política do país por mais de 100 anos.

Outros
The Afghan Whigs — banda de rock estadunidense.